Der FA Challenge Cup, aus Sponsorengründen auch bekannt als Orange FA Cup oder Orange Cup, ist ein nationaler Fußballwettbewerb in Botswana. Der Wettbewerb wird von der Botswana Football Association ausgetragen.

Sieger nach Jahr 

Anmerkung: Für 1991 wurden zwei Finalspiele gemeldet; möglicherweise war ein Finale für die Saison 1990/91, das andere für eine Übergangssaison 1991.

Weblinks 
 FA Challenge Cup in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1968